Der Taekwondo-Wettbewerb im Federgewicht der Männer, der Gewichtsklasse bis 68 kg, bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London wurde am 9. August 2012 im Exhibition Centre London ausgetragen. 16 Kämpfer nahmen teil.

Der Wettbewerb wurde im K.-o.-System ausgetragen. Begonnen wurde mit dem Achtelfinale. Die Sieger kamen dann ins Viertelfinale und Halbfinale. Die Gewinner der Halbfinals kämpften um Gold- und Silbermedaille. Die Kämpfer, die im Achtel- und Viertelfinale gegen einen der Finalisten verloren hatten, kämpften in einer Hoffnungsrunde gegeneinander. Die beiden Sieger kämpften dann mit dem Halbfinal-Verlierer des jeweils anderen Finalisten um zwei Bronzemedaillen.

Anmerkung:Die Gewinner der Kämpfe und ihre Punktzahl sind fett geschrieben.Die Abkürzung PTG bedeutet, dass der Gewinner am Ende der zweiten Runde oder zu jedem Zeitpunkt in der dritten Runde einen Vorsprung von 12 Punkten erreicht hat und damit der Kampf endet.SUD bedeutet Sudden Death. Bei Unentschieden nach der dritten Runde, wird eine vierte Runde gekämpft. Die erste Wertung entscheidet über den Sieger. Sollte es nach der vierten Runde immer noch keinen Sieger geben, wird nach dem Gesamteindruck gewertet (SUP).

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 9:15 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 15:15 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 17:15 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 22:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnisse 
Servet Tazegül gelang der erste türkische Olympiasieg im Taekwondo.
Rohullah Nikpai gewann die erste afghanische Medaille im Federgewicht.

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 SportsReference Federgewicht Männer

Federgewicht Manner